El nombre de Iglesia Evangélica Luterana de la Trinidad es el nombre de varios edificios religiosos evangélicos luteranos, catalogados como iglesias en honor a la Santísima Trinidad:
  Iglesia Luterana Histórica de la Trinidad, en Detroit, Míchigan, Estados Unidos;
  Iglesia Evangélica Luterana de la Trinidad, en Hannover, Alemania;
  Iglesia Evangélica Luterana de la Trinidad en Coopersburg, Pensilvania, Estados Unidos;
  Iglesia Evangélica Luterana La Trinidad, en Santiago, Chile.